Sirice (en latin Siricius) est prénom masculin antique et désuet.

Saints chrétiens 
 Sirice (°320 - †399) 38 pape de 384 à 399, fêté le 26 novembre.
 Sirice d'Adrumète (), avec Vérule, Secondin, Félix, Servule, Saturnin, Fortunat et leurs seize compagnons, martyrs à Adrumète (aujourd'hui Sousse en Tunisie), probablement durant la persécution des Vandales ; fêtés le 21 février.

Références